В парному розряді жіночого тенісного турніру Ameritech Cup 1992, що проходив у рамках Туру WTA 1992, Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши пару Катріна Адамс і Зіна Гаррісон 6–4, 7–6.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
 Катріна Адамс /  Зіна Гаррісон (фінал)

 Лорі Макніл /  Ніколь Брандтке (чвертьфінал)
 Джиджі Фернандес /  Робін Вайт (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Ameritech Cup